Christian Wilhelmsson – ex calciatore svedese, centrocampista
 Ewa Wilhelmsson – attrice svedese
 Hans Wilhelmsson Ahlmann – geografo svedese
 Lars-Åke Wilhelmsson – attore svedese